Булатовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область 
 Булатовское сельское поселение — входило в Унинский район

Новосибирская область 
 Булатовское сельское поселение — входит в Куйбышевский район

Тверская область 
 Булатовское сельское поселение — входит в Кашинский район